semiotyka logiczna (rzadziej używa się także terminu „semiologia”, czasem też „semantyka”) – dział logiki badający znaki, dzielący się na syntaktykę, semantykę i pragmatykę.
 semiotyka językoznawcza (używa się także terminu „semiologia”) – dział językoznawstwa stanowiący naukę o systemach znakowych
 semiologia (używa się także terminu „semiotyka”) – związana ze strukturalizmem tradycja intelektualna w rozumieniu pojęcia znaku
 semiotyka – w medycynie dział zajmujący się objawami chorób i ich znaczeniem w rozpoznawaniu poszczególnych jednostek chorobowych